Віртуальність — властивість атрибутів чогось без спільного використання його (реальної чи уявної) фізичної форми.

Віртуальність також може стосуватися таких аспектів:

Технологія 

 Virtuality (гра) — сімейство аркадних машин віртуальної реальності.
 Віртуальність (проєктування програмного забезпечення) — концепція проєктування програмного забезпечення, запропонована Тедом Нельсоном.
 Континуум реальність–віртуальність, концепція в інформатиці.
 Змішана реальність () або гібридна реальність () — злиття реальних і віртуальних світів для створення нових середовищ і візуалізації, де фізичні та цифрові об'єкти співіснують і взаємодіють в режимі реального часу.
 Real Virtuality — власний механізм комп'ютерних ігор, розроблений Bohemia Interactive

Інше 
 Віртуальність (філософія)
 Virtuality (пісня), виконавець Rush
 «Virtuality», пісня VBirds
 Віртуальність (фільм) — пілот для науково-фантастичного телешоу, яке зрештою не було замовлено, але було знято в 2009 року, як фантастичний фільм.